Монашка држава може бити:

 Монашка држава Света Гора
 Монашка држава Тевтонског реда

Види још
 Држава (вишезначна одредница)
 Владичанска држава